Серхио Минеро Пинеда (; ) — коста-риканский шахматист, международный мастер (1996).

Чемпион Коста-Рики (1992, 1999, 2004, 2015). В составе сборной Коста-Рики участник четырёх Олимпиад (1988—1990, 2002, 2014).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Коста-Рики